Дур-Дур (, в верховьях Большой Дур-Дур) — река в России, протекает в Республике Северная Осетия-Алания. Устье реки находится в 4,5 км по левому берегу реки Белая. Длина реки составляет 43 км. Протекает через село Дур-Дур.

Притоки 
 От устья к истоку:
 ← левый приток
 → правый приток

 ← Кунанка
 ← Астаудон
 ← Арф-Арык
 ← Ирафский канал
 — Большой Дур-Дур
 → Хызныдон
 ← Даргтага, слившаяся с рекой Хусфарак

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Западно-Каспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Терек от впадения реки Урсдон до впадения реки Урух, речной подбассейн реки — Подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов: 
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 07020000312108200003748
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 108200374
 Код бассейна — 07.02.00.003
 Номер тома по ГИ — 08
 Выпуск по ГИ — 2

Примечания

Топографические карты 
 

Бассейн Урсдона (притока Терека)
Реки Северной Осетии